Фонте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Об. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10150.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 296 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 198 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 152 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 152 активных работали 141 человек (75 мужчин и 66 женщин), безработных было 11 (2 мужчины и 9 женщин). Среди 46 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об